Гед, ГЕД, () — может означать:

Фамилия 
 Гед, Жюль (1845—1922) — французский политик, социалист.
 Гед, Уильям (1690—1749) — шотландский изобретатель, основатель стереотипной печати.

Персонажи 
 Гед — персонаж вымышленного фэнтезийного мира Земноморья американской писательницы Урсулы Ле Гуин.
 Гед (Папа Гед) — один из лоа религии Вуду.

Топоним 
  — невключённая территория в приходе Калкашу, юго-запад Луизианы, США.
 Гед — деревня в Бичхивара Техсил, округ Дунгарпур, Раджастхан, Индия.

GED 
 GED (от ) — 
 GED (от ) — Общеобразовательное развитие
 GED (от ) — Газовая электронография
 GED (от ) — Расстояние редактирования графа

См. также

Примечания